Zhongzong is de 'tempelnaam' (miao hao) van een aantal Chinese keizers, zoals:
 Han Xuandi (91-49 v.Chr.), keizer van de Han-dynastie
 Tang Zhongzong (656-710), keizer van de Tang-dynastie